Bielhof ist der Ortsname von

 Bielhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Bielhof (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern